

Фельсберг — місто, федеральна земля Гессен

Фельсберг — громада в кантоні Граубюнден